Владимир Николаевич Коновалов (1925—2017) — советский государственный деятель, организатор машиностроительного производства. Герой Социалистического Труда .

Биография 
Родился 23 марта 1925 года в селе Елово Сарапульского округа Уральской губернии (ныне Еловский район Пермского края).

15 ноября 1942 года призван в РККА. Младший техник-лейтенант, воевал на 3-м и 2-м Украинских фронтах. Участник освобождения Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. Был ранен.

Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана (1952) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» и был направлен на Днепропетровский машиностроительный завод № 586 (производство первых советских баллистических ракет). Работал руководителем группы, начальником производства № 3, и.о. заместителя главного конструктора ОКБ, заместителем начальника 1-го производства.

В 1961—1974 гг. — директор Златоустовского машиностроительного завода; в 1975—1988 гг. — заместитель министра общего машиностроения; с 1988 г. — заместитель председателя Госснаба СССР.

Внёс вклад в реконструкцию завода, освоение и производство новой ракетной техники и товаров народного потребления, строительство новых корпусов, жилого района и объектов социально-культурного назначения. Автор печатных работ, в том числе 2 монографий. 
Кандидат технических наук (1971).

Герой Социалистического Труда (1969). Награждён тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот»
 Орден Ленина (1969)
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Красной Звезды
 Премия Правительства Российской Федерации имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности (в составе группы, за 2016 год) — за организацию разработки и создания ракетно-космической техники, использования результатов космической деятельности на базе системы космических средств двойного назначения
 Медали

Примечания

Ссылки 

Выпускники МГТУ
Герои Социалистического Труда
Персоналии:Златоустовский машиностроительный завод
Лауреаты премии Правительства РФ имени Ю. А. Гагарина
Заместители министров СССР